Пётр Анто́нов:
 Антонов, Пётр Дмитриевич (1934―2016) — советский и российский тренер по футболу и хоккею с мячом.
 Антонов, Пётр Захарович (1913—1968) — управляющий отделением Большемуртинского совхоза Большемуртинского района Красноярского края, Герой Социалистического Труда.
 
 Антонов, Пётр Леонтьевич (1859—1916) — народоволец. Примечания